Landkreis Görlitz ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Landkreis Görlitz (Schlesien) (1816–1947), preußisch-schlesischer Landkreis
 Kreis Görlitz-Land (1952–1994), Kreis der DDR, ab 1990 Landkreis Görlitz
 Landkreis Görlitz, seit 2008 ein sächsischer Landkreis

Siehe auch:
 Landkreis Weißwasser-Görlitz (1947–1948)